

Patronyme 

  ;
 Richard Laurence Millington Synge (1914-1994), chimiste anglais ;
 Cathleen Synge Morawetz (1923-2017), mathématicienne canadienne.

Voir aussi 
 Théorème de Synge
 Prix John L. Synge
Patronyme anglais